Jiudu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiudu (socken i Kina, Fujian), 
 Jiudu (socken i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar